Stanisław Adamiak (1918–1998) – polski robotnik
 Stanisław Adamiak (ur. 1932) – rolnik, polityk, poseł na Sejm PRL
 Stanisław Adamiak (ur. 1949) – polski inżynier, przedsiębiorca, konsul honorowy Ukrainy w Chełmie
 Stanisław Adamiak (ur. 1980) – polski duchowny i historyk